Militärbezirk steht für
 Militärbezirk (Russland)
 Militärbezirk III, Deutsche Demokratische Republik
 Militärbezirk V, Deutsche Demokratische Republik
 Militärbezirk Westpreußen, siehe Danzig-Westpreußen
 Militärbezirk Posen, siehe Wartheland
 Militärbezirk (Volksrepublik China), siehe Liste chinesischer Militärbezirke
 Militärbezirk (Tibetische Geschichte), siehe Tibetische Zehntausendschaft#Die drei großen Militärbezirke